Мона Бартель, була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Олена Весніна з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина 
{{4TeamBracket-Tennis3
| RD1=Півфінали
| RD2=Фінал

| team-width=175

| RD1-seed1= 
| RD1-team1= Кірстен Фліпкенс
| RD1-score1-1=4
| RD1-score1-2=4
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=9
| RD1-team2= Мона Бартель
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Олена Весніна
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=8
| RD1-team4= Слоун Стівенс
| RD1-score4-1=2
| RD1-score4-2=2
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1=9
| RD2-team1= Мона Бартель
| RD2-score1-1=3
| RD2-score1-2=4
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Олена Весніна
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3= 
}}

 Верхня половина 

 Кваліфікація 

 Сіяні гравчині 

 Кваліфікувалися 

 Щасливі лузери 
  Ніна Братчикова
 ''' Марія Тереса Торро Флор

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Moorilla Hobart International 2013
Hobart International, одиночний розряд